Конная:
 Конная — река в России, протекает в Томской области.
 Конная — пригородная слобода Нижнего Ломова.